Az 1958-as úszó-Európa-bajnokságon a férfi 200 méteres mellúszás selejtezőit és elődöntőit augusztus 31-én tartották. A döntőt szeptember 1-én rendezték. A versenyszámban 26-an indultak.

A két magyar induló, Kunsági György és Utassy Sándor az elődöntőben kiesett.

Rekordok

Eredmény

Selejtezők

Elődöntők

Első elődöntő

Második elődöntő

Döntő

Források

1958-as úszó-Európa-bajnokság